Matsu kan syfta på:

Matsuöarna – en grupp öar i Taiwansundet.
Mazu (gudinna) – en gudinna i kinesisk folktro.